After the War – film del 1918 diretto da Joseph De Grasse
 Dopo la guerra (After the War) – romanzo di Frederic Raphael del 1989
 After the War – album di Gary Moore del 1989
 After the War – videogioco del 1989
 After the War – videogioco del 2008